

Пизеп — річка в Кезькому районі Удмуртії, права притока Чепци
 Пизеп — річка в Глазовському районі Удмуртії, права притока Чепци

Див. також 
 Кампизеп